Il doppio del torneo di tennis Stuttgart Masters 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Donald Johnson e Piet Norval 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)

 Jiří Novák /  David Rikl (campioni)
 Lleyton Hewitt /  Maks Mirny (secondo turno)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (secondo turno)
 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stuttgart Masters 2000
ATP Tour 2000